Boss (inglês: chefe) pode se referir a:

 Boss Corporation, empresa estadounidense de equipamentos electrónicos
 Big Boss (Metal Gear), personagem da série 
 Boss (série de televisão)
 The BOSS, banda coreana
 Boss (canção), de Fifth Harmony
 JBoss Application Server, artigo de informática
 The Boss (filme), com Kristen Bell e Kathy Bates
 Chefe (jogos eletrônicos), comumente chamado pela tradução inglesa boss